Кривское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кривское сельское поселение — входит в Далматовский район, Курганская область
 Кривское сельское поселение — входит в Усманский район, Липецкая область
 Кривское сельское поселение — входит в Сараевский район, Рязанская область